Ábel Péter (1929–1992) filmtörténész
 Ábel Péter (1984) strandlabdarúgó